Hormus bzw. Hormuz steht für:

 Hormus (Insel), iranische Insel
 Hormus (Stadt), Stadt auf obiger Insel
 Hormuz (Burg), Kreuzfahrerburg in Jordanien

Siehe auch:
 Straße von Hormus, Meerenge
 Hurmuz